Дворянская Анастасия Александровна (род. 25 октября 2000)— российская актриса, певица, модель, солистка группы «Френды» (проект Алексея Воробьева).

Биография 
Родилась 25 октября 2000 года в Москве. Отец Дворянский Александр Владимирович, мать — Дворянская Наталья Владимировна. Настя не единственный ребенок в семье — у неё есть два брата и две сестры.

Творчество

Начало пути 
Свой творческий путь Настя Дворянская начала с занятий танцами.
Занималась в студиях GallaDance и Todes. Так же занималась актерским мастерством в театре-студии «Квадрат», где сыграла в 46 спектаклях.
В марте 2013 года начала своё обучение в Академии кино и шоу-бизнеса «STARS»

В мае 2013 года была записана первая песня Анастасии Дворянской «Так просто», на которую был отснят клип.
В августе 2013 года была записана песня «Рядом с тобой».
Следующей творческой ступенькой стала песня «Почувствуй мою любовь», исполненная в дуэте с популярным певцом Алексеем Воробьевым.

Участие в муз. проекте «Френды» 
В конце 2013 году Настя Дворянская прошла кастинг в новый продюсерский проект Алексея Воробьева «ФрендЫ» и вместе с Пашей Королевым стала участницей группы. «ФрендЫ», помимо модных танцевальных треков, исполняют все саундтреки к сериалу «Деффчонки» на канале ТНТ.
2 апреля 2014 года состоялась премьера клипа группы «Френды», отснятого на песню «Всегда буду с тобой». В главных ролях снялись сами солисты группы «Френды» и их наставница Ирина Малоземова. У Анастасии прекрасное будущее. В данный момент находится в творческом отпуске и не выступает с группой Френды.

Роли в кино 
2023 «Просто Михалыч» ― Стася
2022 «Чужая стая. Невидимый враг» ― Марго Дробышева
2021 «Призрачное счастье» ― Катя
2021 «Элли» ― Элли
2020 «Московский роман» ― эпизод
2020 «Анна-детективъ-2» ― Анастасия Самсонова
2019 «Вампир Алёша» ― Лиза

Песни группы «Френды»

Награды и премии 
В 2013 году, выступая на чемпионате мира по исполнительным видам искусств (WCOPA 2013), Дворянская завоевала титул «Модель Мира 2013» в категории «Джуниор» (до 16 лет). Также были завоеваны 2 золотых и 2 бронзовых медали в возрастной категории 11-12 лет.
После этого принимала участие в дефиле знаменитых дизайнеров, в частности дефилировала на детских показах недели высокой моды в Москве.

За песню «Просто так», которая с июня 2013 года ротировалась на канале МУЗ-ТВ, Настя Дворянская была награждена призом зрительских симпатий и специальным призом от канала МУЗ-ТВ на церемонии награждения первой детской премии канала Kinder МУЗ Awards 2013, а также Анастасия презентовала там свою новую песню «Рядом с тобой».

11 марта 2014 года на первой всероссийской премии в области детского и юношеского творчества «Юная звезда России» («Young Star Awards») Анастасия Дворянская была награждена премией в номинации «Открытие года».

Примечания

Ссылки 
 Страница ВКонтакте 
 Канал YouTube
 Страница ask.fm
Ник в Инстаграме — @iam.nd